Németország
 Asendorf, település Alsó-Szászországban, a Diepholzi járásban
 Asendorf, település Alsó-Szászországban, a Harburgi járásban